2 miejscowości w Polsce: 
 Wójtowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Wójtowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków